До́брев (До́брева) — болгарская фамилия. Известные носители:

 Борис (Добрев) (род. 1953) — архиепископ Болгарской православной церкви.
 Добрев, Димитр Димитров (1931—2019) — болгарский борец греко-римского стиля.
 Добрев, Добре Димитров (Дедушка Добри; 1914—2018) — болгарский филантроп.
 Добрев, Милен (1980—2015) — болгарский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Добрев, Нина (род. 1989) — канадская актриса болгарского происхождения.

См. также 
 Добрева-Череша
 Добрево